Pappalardo steht für:
 (4241) Pappalardo, ein Asteroid des Hauptgürtels

Pappalardo ist der Familienname folgender Personen
 Adriano Pappalardo (* 1945), italienischer Sänger und Schauspieler
 Claudio Pappalardo, italienischer Theater- und Kurzfilmregisseur

 Umberto Pappalardo (* 1949), italienischer Archäologe